Сражение при Фербеллине:
 Сражение при Фербеллине (1675)
 Сражение при Фербеллине (1758)